Мар-дель-Плата 1928 — 3-й по счету чемпионат Южной Америки.

Соревнование проходило в аргентинском городе Мар-дель-Плата. В турнире приняли участие 17 шахматистов. Играли, в частности, представители Аргентины, Чили, Уругвая, Бразилии.

Первые два места достались представителям Аргентины: победу одержал Р. Грау, на очко от него отстал Л. Палау. В турнире удачно выступили бразильские шахматисты: Ж. Соуза Мендеш стал бронзовым призером, а В. Романо разделил 4—5 места с аргентинцем К. Мадерной (в последнем туре Соуза Мендеш смог черными выиграть решающую партию у Мадерны). Еще один бразилец К. Пулшериу был 6-м.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1928 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1928 году